«Вилаят аль-Джазаир» (, ) — исламистская военизированная группировка, действующая на территории Алжира. Ведёт вооружённую борьбу с правительством Алжирской Народно-Демократической Республики, а также ряда других государств Северной Африки. Является региональным отделением международной террористической организации «Исламское государство».

Ранее известна под названием «Джунд аль-Хилафа фи-Ард аль-Джазаир» (, ). Широкую известность получила после похищения и убийства французского альпиниста Эрве Гурделя осенью 2014 года. Властями Великобритании и США признана террористической организацией.

Примечания 

Исламистские террористические организации